Чемпиона́т ми́ра по хокке́ю с ша́йбой 2026 — 89-й по счёту чемпионат мира по хоккею, который предположительно пройдёт весной 2026 года в Швейцарии в городах Цюрих и Фрибург. Швейцария была назначена организатором чемпионата 27 мая 2022 года на конгрессе ИИХФ, который проходил в финском Тампере.

Швейцария примет чемпионат в одиннадцатый раз (с учётом олимпийских турниров), последний раз чемпионат мира альпийская страна принимала семнадцать лет назад.

Место проведения 
Главным и единственным официально признанным ИИХФ кандидатом на право провести турнир является Швейцария, которая не смогла принять турнир 2020 года. Она была утверждена в качестве хозяйки турнира единогласно. Второй кандидат Казахстан снял свою кандидатуру.

Арены 
Проведение матчей чемпионата было запланировано в двух городах: Цюрихе и Фрибуре.

Другие кандидаты 
Также заявку на проведение турнира подавалили Великобритания, Казахстан (Астана и Алматы), а Норвегия с Германией, по сообщениям прессы, уже подали заявку на проведение турнира.

Участники

Примечания 

Чемпионаты мира по хоккею с шайбой
Чемпионаты мира в 2026 году